ТД — аббревиатура, которая может означать:

 ТД — начальник оборотного депо
 ТД — табло диспетчера
 т.д. — так далее
 ТД — тактовый датчик
 ТД — таможенная декларация
 ТД — танковый дальномер
 ТД — танковый дизель
 ТД — теледатчик
 ТД — тендерная документация
 ТД — тепловой двигатель
 ТД — технологическая документация
 ТД — технологический документооборот
 ТД — технология деревообработки
 ТД — типовая деталь
 ТД — торговый дом
 ТД — точка доступа
 ТД — трамвайное депо
 ТД — трудовой договор
 ТД — тотальный диктант
 ТД — тепловизионная диагностика (ТОиР)

См. также 
  — аббревиатура латиницей
 ТД-гарден